|-
| 180901 - ||  || 12 mai 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 180902 - ||  || 13 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 180903 - ||  || 13 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180904 - ||  || 14 mai 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 180905 - ||  || 1 mai 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 180906 - ||  || 18 mai 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 180907 - ||  || 20 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 180908 - ||  || 16 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 180909 - ||  || 30 mai 2005 || Reedy Creek || 
|-
| 180910 - ||  || 31 mai 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 180911 - ||  || 30 mai 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 180912 - ||  || 2 iunie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 180913 - ||  || 1 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180914 - ||  || 2 iunie 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 180915 - ||  || 2 iunie 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 180916 - ||  || 1 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180917 - ||  || 2 iunie 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 180918 - ||  || 3 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180919 - ||  || 5 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180920 - ||  || 5 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180921 - ||  || 6 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180922 - ||  || 6 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180923 - ||  || 6 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180924 - ||  || 6 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180925 - ||  || 3 iunie 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 180926 - ||  || 11 iunie 2005 ||  || 
|-
| 180927 - ||  || 7 iunie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 180928 - ||  || 8 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180929 - ||  || 9 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180930 - ||  || 12 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180931 - ||  || 12 iunie 2005 ||  || 
|-
| 180932 - ||  || 13 iunie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 180933 - ||  || 9 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180934 - ||  || 10 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180935 - ||  || 11 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180936 - ||  || 14 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180937 - ||  || 12 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180938 - ||  || 13 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180939 - ||  || 13 iunie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 180940 - ||  || 17 iunie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 180941 - ||  || 18 iunie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 180942 - ||  || 20 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 180943 - ||  || 17 iunie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 180944 - ||  || 27 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180945 - ||  || 27 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180946 - ||  || 28 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 180947 - ||  || 27 iunie 2005 ||  || 
|-
| 180948 - ||  || 28 iunie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 180949 - ||  || 27 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180950 - ||  || 27 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180951 - ||  || 30 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180952 - ||  || 30 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180953 - ||  || 30 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180954 - ||  || 30 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180955 - ||  || 29 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180956 - ||  || 28 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 180957 - ||  || 28 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 180958 - ||  || 29 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180959 - ||  || 29 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 180960 - ||  || 29 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 180961 - ||  || 30 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180962 - ||  || 30 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180963 - ||  || 30 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180964 - ||  || 30 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180965 - ||  || 30 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180966 - ||  || 30 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180967 - ||  || 30 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180968 - ||  || 30 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 180969 - ||  || 29 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180970 - ||  || 29 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 180971 - ||  || 29 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 180972 - ||  || 28 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 180973 - ||  || 28 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 180974 - ||  || 28 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 180975 - ||  || 29 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180976 - ||  || 30 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180977 - ||  || 4 iulie 2005 ||  || 
|-
| 180978 - ||  || 4 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180979 - ||  || 1 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180980 - ||  || 1 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180981 - ||  || 1 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180982 - ||  || 4 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180983 - ||  || 4 iulie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 180984 - ||  || 4 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 180985 - ||  || 4 iulie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 180986 - ||  || 5 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180987 - ||  || 2 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180988 - ||  || 2 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180989 - ||  || 2 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180990 - ||  || 3 iulie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 180991 - ||  || 5 iulie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 180992 - ||  || 4 iulie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 180993 - ||  || 2 iulie 2005 || Reedy Creek || 
|-
| 180994 - ||  || 1 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180995 - ||  || 1 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180996 - ||  || 4 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180997 - ||  || 3 iulie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 180998 - ||  || 5 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 180999 - ||  || 6 iulie 2005 || Reedy Creek || 
|-
| 181000 - ||  || 6 iulie 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-